La boina verde es una prenda utilizada por diversas unidades militares. El término boina verde también se usa para referirse a los miembros de las unidades que tienen esta prenda como parte de su uniforme (normalmente unidades de fuerzas especiales), como pueden ser: 

Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos.
Mando de Operaciones Especiales (MOE) del Ejército de Tierra español, Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada española y el  Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire y del Espacio español.
Batallones de Cazadores de Montaña (Mando Tropas de Montaña).
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil Española.
Legión Extranjera Francesa
Agrupación Albatros Prefectura Naval Argentina.
SAS Servicio Especial Aéreo Británico.
Compañía de Comandos 601 (Argentina).
Paracommando (Bélgica).
Alacranes Gendarmería Nacional Argentina.
El Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.) de la Fuerza Aérea Argentina.

 Tropas de Montaña del Ejército de Chile.
 Buzos Tácticos y Comandos de la Armada de Chile.
 FFEE FUERZAS ESPECIALES  CARABINEROS DE CHILE 

 Comandos de Montaña Fuerza Armada de El Salvador.
 Grupo Especial Antimotines (GEAM) de Gendarmería de Chile.

 División de operaciones especiales metropolitana (DOEM)perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

 Cuerpo de Fuerzas Especiales de México (Comandos, CSFE's, COFE's).

 Fuerza Especial de Reacción (F.E.R.) perteneciente al cuerpo de fuerzas especiales del ejército mexicano.

 Grupo de Respuesta a Emergencias (G.R.E.) perteneciente al cuerpo de fuerzas especiales del ejército mexicano.